Des élections municipales dans l'Allier étaient prévues les  et . Comme dans le reste de la France, le report du second tour est annoncé en pleine crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (COVID-19). Par un décret du , le second tour est fixé au .

Maires sortants et maires élus 
Seules  connaissent un second tour.

Hormis Bourbon-l'Archambault, les candidats de gauche ne parviennent pas à récupérer les villes perdues lors du précédent scrutin, à Bellerive-sur-Allier, Cosne-d'Allier, Cusset, Gannat, Varennes-sur-Allier et Vendat. La gauche se console avec une victoire à Commentry. La droite conserve aisément sa position dominante dans les quatre plus grandes villes du département, et ce malgré une quadrangulaire périlleuse à Montluçon.

Résultats en nombre de maires

Résultats

À l'échelle du département

Taux de participation

Résultats généraux

Communes de plus de

Résultats dans les communes de plus de

Abrest 
 Maire sortant : Patrick Montagner (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Avermes 
 Maire sortant : Alain Denizot (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bellerive-sur-Allier 
 Maire sortant : François Sennepin (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bourbon-l'Archambault 
 Maire sortant : Anne Leclercq 
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Commentry 
 Maire sortant : Fernand Spaccaferri (UDI)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 12 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cosne-d'Allier 
 Maire sortant : Martial Sanlias (DVD) ne se représente pas.
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Creuzier-le-Vieux 
 Maire sortant : Christian Bertin (DVG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cusset 
 Maire sortant : Jean-Sébastien Laloy (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Désertines 
 Maire sortant : Christian Sanvoisin (PCF)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Domérat 
 Maire sortant : Marc Malbet (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Dompierre-sur-Besbre 
 Maire sortant : Pascal Vernisse (DVG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Gannat 
 Maire sortant : Véronique Pouzadoux (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 13 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Huriel 
 Maire sortant : Stéphane Abranowitch (DVG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lapalisse 
 Maire sortant : Jacques de Chabannes (PRG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lurcy-Lévis 
 Maire sortant : Claude Vanneau (DVD)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Montluçon 
 Maire sortant : Frédéric Laporte (LR)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 30 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Moulins 
 Maire sortant : Pierre-André Périssol (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 20 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Néris-les-Bains 
 Maire sortant : Alain Chapy (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Prémilhat 
 Maire sortant : Bernard Pozzoli (PS)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Germain-des-Fossés 
 Maire sortant : Élisabeth Albert-Cuisset (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Pourçain-sur-Sioule 
 Maire sortant : Emmanuel Ferrand (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Victor 
 Maire sortant : Jean-Pierre Guérin (DVD)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Yorre 
 Maire sortant : Joseph Kuchna (PCF)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Varennes-sur-Allier 
 Maire sortant : Roger Litaudon (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Vendat 
 Maire sortant : Jean-Marc Germanangue (DVD)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Vichy 
 Maire sortant : Frédéric Aguilera (LR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 20 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Yzeure 
 Maire sortant : Pascal Perrin (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 13 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
Liste des communes de l'Allier

Allier
Municipales, 2020